Сокращение УКУ может означать:

 Украинский католический университет
 Уголовный кодекс Украины